Cuaba Nzoji, também grafada como Cuaba Nzogo, Kiuaba Nzoji e Kiwaba-Nzoji, é uma cidade e município da província de Malanje, em Angola, com uma população de 13651 habitantes (2014).

É limitado a norte pelo município de Caombo, a leste pelo município de Quela, a sul pelos municípios de Mucari e Malanje, e a oeste pelo município de Calandula.

O município é constituído pela comuna-sede, correspondente à cidade de Cuaba Nzoji, e pela comuna de Mufuma.

Cidades de Angola
Municípios da província de Malanje